Over and Out (dansk: Skifter og slut) er en kombination af de engelske ekspeditionsord OVER og OUT.

Albummer 
 Over and Out (Tar album)
 Over and Out (Rick Parfitt album)

Sange 

 "Over and Out", af Foo Fighters fra deres album In Your Honor
 "Over and Out", af Pantera fra deres album Power Metal fra 1988
 "Over and Out", af We Are Scientists fra deres album Safety, Fun, and Learning (In That Order) fra 2008
 "Over and Out", af Alkaline Trio fra deres album Agony & Irony fra 2008
 "Over and Out", af Newton Faulkner fra albummet Rebuilt by Humans fra 2008
 "Over and Out", af Westlife fra albummet Greatest Hits fra 2011
 "Over & Out", af Lucyfire fra deres album fra 2001 This Dollar Saved My Life at Whitehorse
 "Over & Out", af Nuno Bettencourt fra hans album Mourning Widows
 "Over and Out", af 5 Seconds of Summer, B-siden til deres single "She's Kinda Hot"
 "Over and Out", af Nine Inch Nails fra deres album Bad Witch fra 2018